Рамиро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Медина. Занимает площадь 21,20 км². Население — 43 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Вальядолида